Montealegrense – abitanti di Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
Montealegrense – abitanti di Monte Alegre de Goiás
Montealegrense – abitanti di Monte Alegre de Minas
Montealegrense – abitanti di Monte Alegre de Sergipe
Montealegrense – abitanti di Monte Alegre do Piauí
Montealegrense – abitanti di Monte Alegre do Sul
Montealegrense – abitanti di Monte Alegre dos Campos